Dit is een onvolledige chronologische Lijst van wachtposten aan de Spoorlijn Boxtel - Wesel. Een wachtpost was een huisje waarin de baanwachter woonde. Hij of zij opende en sloot de overwegbomen wanneer er een trein passeerde. 
Alle huisjes zijn in 1872 door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij gebouwd. Op 1 augustus 1924 werd de lijn gedegradeerd tot lokaalspoorlijn en werden de wachtposten opgeheven. Omstreeks de jaren 50 werden er veel huisjes gesloopt omdat de spoorlijn opgeheven werd. Gelukkig zijn er enkele bewaard gebleven.

Wanneer er achter de straatnaam een kruisje staat, wil dat zeggen dat de overgang niet meer bestaat. Bij een aantal huisjes staat de straatnaam aangegeven, die in de buurt van de genoemde huidige straat ligt.

Zie ook
 Site met stations en wachtposten
 Jos Mandos' kaart van het Duits Lijntje met wachtposten
 Nordrhein Westfalen bahnarchiv

Boxtel - Wesel